Тарака́нов (Тарака́нова) — русская фамилия. Также топоним.

Известные носители 
 
 
 Тараканов, Альберт Михайлович (род. 1938) — советский и российский пианист, педагог.
 Тараканов, Борис Игоревич (род. 1968) — российский музыкант, дирижёр.
 Тараканов, Валентин Семёнович (род. 1956) — советский дзюдоист.
 Тараканов, Валерий:
 Тараканов, Валерий Евгеньевич (1934—2013) — советский и российский математик, композитор.
 Тараканов, Валерий Иванович (род. 1941) — советский лыжник.
 Тараканов, Василий Валерьевич (род. 1966) — экономист, ректор Волгоградского государственного университета.
 Тараканов, Виктор Иванович (род. 1941) — российский учёный, профессор Томского госуниверситета
 Тараканов, Виталий Юрьевич (род. 1972) — белорусский футболист и тренер.
 Тараканов, Вячеслав Вениаминович — доктор наук, профессор, директор Западно-Сибирского филиала Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
 Тараканов, Герман Иванович (1923—2006) — учёный-овощевод.
 Тараканов, Егор Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.
 
 Тараканов, Константин Васильевич (1919—2021) — советский генерал-майор.
 Тараканов, Михаил Евгеньевич (1928—1996) — советский и российский музыковед.
 Тараканов, Никита Ксенофонтович — русский дипломат, стольник и воевода XVII века.
 
 Тараканов, Павел Владимирович (род. 1982) — депутат Государственной думы РФ.
 Тараканов, Роман Захарович (1929—2016) — советский и российский учёный-сейсмолог.
 
 Тараканов, Тимофей Никитич (1774—?) — русский первопроходец и путешественник.



Топоним 
 Тараканов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области России.
 Тараканов — до 1963 года название села Заречное в Мостовском районе Краснодарского края России.
 Тараканов — село в Дубенском районе Ровненской области Украины.

Примечания

См. также 

 Таракановы